Liukonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Liukonsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Liukonsaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Liukonsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar